Heinrich von Minden ist der Name folgender Personen:
* Heinrich I. von Minden († 1156), Bischof von Minden
 Heinrich II. von Minden († 1209), Bischof von Minden